L'Assistant Instructeur PADI est la première partie du cours PADI Open Water Scuba Instructor.

En France, cette certification n'est pas reconnue par le Code du Sport. Pour pratiquer la plongée en exploration, il faut être titulaire d'un brevet (niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc.) délivré par la FFESSM, la FSGT, l'ANMP, ou le SNMP.

Formation 

Prérequis à l'obtention de la certification :
 être âgé d'au moins 18 ans
 être breveté PADI Divemaster ou équivalent
 avoir suivi une formation en premier secours depuis moins de 24 mois (PADI Emergency First Response ou équivalent)
 justifier d'une expérience minimale de 60 plongées en milieu naturel démontrant une expérience en plongée de nuit, plongée profonde et orientation sous-marine.
 une déclaration médicale de bonne forme physique rédigée par un médecin, datant de moins de 24 mois.

Prérogatives 

L'Assistant Instructeur PADI (en statut actif) peut, au sein des structures commerciales PADI situées hors de France :
 enseigner la spécialité Project AWARE et Protection des récifs coralliens, PADI Discover Scuba Diving
 sous la supervison d'un  Instructeur PADI mener certaines parties des cours d'Open Water Diver et enseigner la spécialité Maîtrise de la flottabilité

Notes

Liens externes 

 Assistant Instructeur sur le site de PADI

Niveau de plongée